Аниакчак () — многозначный термин:

 Аниакчак — действующий вулкан-кальдера Алеутского хребта юго-восточной Аляски, США.
 Аниакчак (река) — река на полуострове Аляска. Исток находится в кальдере вулкана Аниакчак
 Национальный памятник и заказник Аниакчак — национальный заказник и памятник вокруг вулкана Аниакчак.